Robert Morey (aviron)
 Robert Morey (baseball)